L'edizione 1947-48 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu António Araújo (), con 36 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1947-48.
  Académica de Coimbra retrocesso in Segunda Divisão.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1947-1948

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
Campionato portoghese di calcio